Żeby nie było śladów steht für:
 Żeby nie było śladów (Roman), Roman von Cezary Łazarewicz aus dem Jahr 2016
 Żeby nie było śladów, Originaltitel des auf dem Roman basierenden Filmdramas Leave No Traces von Jan P. Matuszyński aus dem Jahr 2021